New Edinburgh steht für:

Orte:
 New Edinburgh (Ottawa), Stadtteil in Ottawa, Kanada
 New Edinburgh, früherer Name von Dunedin, Neuseeland, siehe Dunedin #Stadtgründung
 New Edinburgh (Darién), Kolonisierungsversuch von Schottland in Panama

Organisationen:
 The New Edinburgh Orchestra, Orchester in Edinburgh, Schottland
 New Edinburgh Folk Club in Dunedin, Neuseeland